Disperazione – affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova
Disperazione – romanzo di Vladimir Nabokov del 1934
Disperazione – personaggio dei fumetti DC Comics
Disperazione – sentimento